Brunau ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Brunau (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Brunau (Kalbe), Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Brunau (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft in der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Brunau (Gemeinde Haiming), Ortschaft in der Gemeinde Haiming, Bezirk Imst, Tirol
 Brunau (Gemeinde Ungenach), Ortschaft in der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brunau (Zürich), Allmendgebiet im Süden Zürichs in der Schweiz
 Brunau im ehemaligen Kreis Marienburg (1920 zur Freien Stadt Danzig); siehe Gmina Stegna

Flüsse:
 Brunau (Luhe), Nebenfluss der Luhe in der Lüneburger Heide im Landkreis Heidekreis 
 Brunau (Örtze), Nebenfluss der Örtze in der Lüneburger Heide im Landkreis Celle

Personen:
 Andreas Brunau (* um 1400; † nach 1457), Königsberger Bürgermeister